Рикар () — французская фамилия. Известные носители:

 Рикар, Жан-Пьер (род. 1944) — французский кардинал, архиепископ Бордо.
 Рикар, Жан-Франсуа (более известен как Жан-Франсуа Ревель; 1924—2006) — французский философ, писатель, журналист.
 Рикар, Матье (род. 1946) — французский писатель, переводчик и фотограф.
 Рикар, Франсуа (1947—2022) — франкоканадский литературовед и писатель.
 Рикар, Этьенн Пьер Сильвестр (1771—1843) — граф, генерал Великой армии.

Топонимы 
 «Поль Рикар» — автодром для гонок «Формулы-1».